proficl@ss ist eine unabhängige Initiative des Vereins proficl@ss International e.V. zur Klassifikation von Produkten verschiedener Branchen in einem einheitlichen Klassifikationssystem. Ziel von proficl@ss ist die Ermöglichung elektronischen Handels mit diesen Produkten über die Branchengrenzen hinweg.

Neben den Klassifikationen ECl@ss, ETIM und UNSPSC ist proficl@ss eine weitere Klassifikation mit der sich Unternehmen auseinandersetzten müssen, wenn sie ihre Produkte nicht nur innerhalb ihrer eigenen Branche, sondern auch in andere Branchen hinein auf elektronischem Wege verkaufen, oder aber Produkte anderer Branchen einkaufen wollen.

Versionen 
proficl@ss wurde bisher in folgenden Versionen veröffentlicht:

proficl@ss 1.2
proficl@ss 2.0
proficl@ss 2.1
proficl@ss 3.0
proficl@ss 4.0 (seit 1. April 2008)
proficl@ss 5.0 (seit April 2011)
proficl@ss 6.0 (seit 23. Juni 2014)

Ab Version 2.0 wurde die ETIM Klassifikation für den Bereich Elektrotechnik in proficl@ss übernommen.
ETIM und proficl@ss werden momentan mit eCl@ss harmonisiert, so dass alle Klassen, Merkmale und Werte, die in ETIM 5.0 bzw. proficl@ss 5.0 vorhanden sind, ebenfalls in eCl@ss 7.0 zu finden sind.

Klassifikationsmodell 
Der Klassifikationscode von proficl@ss besteht aus einem kryptischen und daher schwer verständlichen, 10-stelligen, alphanumerischen Code. Die ersten drei Zeichen sind Großbuchstaben, die folgenden drei Zeichen Zahlen, als siebtes Zeichen ein kleiner Buchstabe und abschließend drei weitere Zahlen. Zur Navigation durch die verschiedenen Klassifikationen hat der Verein proficl@ss auf seiner Website einen Klassenbrowser eingerichtet, über den insgesamt 11 Teilklassifikationen durchsucht werden können. Diese sind:

 AAF296h001 Bautechnik
 AAA609h001 Beschlag
 AAA497h001 Betriebsmittel, Reinigungsmittel
 AAC178h001 Elektrotechnik
 AAB008h001 Lager- und Betriebseinrichtung
 AAA484h001 Maschine, Apparat
 AAA443h001 Maschinenelement, Befestigungsmittel
 AAC179h001 Reinigungstechnik
 AAA445h001 Rohrleitungstechnik
 AAA444h001 Werkzeug, Werkzeugmaschine

Kooperationen 
proficl@ss kooperiert wie auch eCl@ss mit bau:class, dem Klassifikationssystem der f:data GmbH für die Bauindustrie. Ziel dieser Kooperation ist es die eigene Klassifikation mit dem System für die Bauindustrie zu harmonisieren und damit die Pflege mehrerer, getrennter Klassifikationen zukünftig zu vermeiden. Weiterhin bringen f:data / bau:class und proficl@ss sich aktiv in übergeordnete Klassifikationen wie ECl@ss und ETIM ein, um die Schaffung einer einheitlichen Klassifikation voranzutreiben.

Literatur

Weblinks 
 Offizielle proficl@ss-Website
 
 f:data-Website

Wirtschaftsinformatik
Produktklassifikation